Off the Record (englisch: inoffiziell, vertraulich, nicht für die Öffentlichkeit bestimmt) bezeichnet:
 im Journalismus eine vertrauliche und nicht zitierfähige Information, siehe Unter drei
 Off the Record (Film), US-amerikanischer Spielfilm von James Flood (1939)
 Off-the-Record Messaging (OTR), Protokoll zur Nachrichtenverschlüsselung beim Instant Messaging
 Dead Rising 2: Off the Record, Videospiel von Capcom (2011)
 Girls Aloud: Off the Record, britische Fernsehserie (2006)